

Chimica 
 R56 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R56 – strada regionale Pietermaritzburg – Middelburg (Sudafrica)